EME steht für:
 Early Medieval Europe, historische Fachzeitschrift
 Electromagnetic Emission
 Electromagnetic Energy
 Elektrárna Mělník, das Kraftwerk Mělník in Tschechien
 enrobé à module élevé, siehe Hochmodul-Asphaltbeton
 Erde-Mond-Erde, Funkverbindung mit dem Mond als passivem Reflektor
 Flugplatz Emden in Ostfriesland (IATA-Code)
 EME Engineering, ehemaliger slowenischer Automobilhersteller 
 Encrypted Media Extension, Kopierschutz für HTML5-Videos
 La Eme, die Mexican Mafia
 Engelskirchen–Marienheider Eisenbahn, eine Kleinbahn in Deutschland

emE steht für:
 Elektromagnetisches Einheitensystem

eme steht für:
 Emerillon (ISO-639-3-Code), Tupí-Guaraní-Sprache in Französisch-Guayana

Siehe auch:
 Emme

EME